Grand Prix Kanady 1971 (oficiálně XI Player's Grand Prix Canada) se jela na okruhu Canadian Tire Motorsport Park v Ontariu v Kanadě dne 19. září 1971. Závod byl desátým v pořadí v sezóně 1971 šampionátu Formule 1.

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1971
Grand Prix Kanady